Hermann Bäuerle ist der Name folgender Personen:

* Hermann Bäuerle (Kirchenmusiker) (1869–1936), deutscher Theologe und Kirchenmusiker 
 Hermann Bäuerle (Politiker) (1871–1953), deutscher Politiker (SPD), MdL Oldenburg 
 Hermann Bäuerle (Maler) (1886–1972), deutscher Maler und Radierer